A Equipe Malgaxe de Copa Davis representa Madagáscar na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Malgache de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Malgaxe)

Madagascar